Santo Agostinho é um bairro da Zona Sul de Belo Horizonte. É limitado pelo triângulo formado pelas avenidas Amazonas, Olegário Maciel e do Contorno, abaixo da Praça Raul Soares. É considerado um dos melhores bairros da cidade, com edifícios residenciais de alto padrão (muitos deles construídos nos últimos 10 anos) e o shopping Diamond Mall. Na Praça Carlos Chagas, mais conhecida como Praça da Assembléia, fica a sede da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Há ainda outros importantes órgãos públicos nas imediações, como a sede regional do Banco Central e a Procuradoria Geral do Estado. Localizam-se no bairro ainda, a sede social do Clube Atlético Mineiro, o Edifício JK, o Hospital Mater Dei e o edifício sede da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais). Um dos bairros mais agitados da capital mineira e um dos mais antigos da Zona Sul da mesma.

Principais vias 
 Avenida do Contorno
 Avenida Olegário Maciel
 Avenida Amazonas
 Avenida Barbacena
 Avenida Álvares Cabral

Bairros vizinhos 
 Lourdes
 Barro Preto
 Centro
 Cidade Jardim
 Gutierrez
 Prado
 Savassi

Principais pontos comerciais e financeiros 
 Shopping Diamond Mall
 Edifício JK
 Banco Central

Lazer, esporte e educação 
 Escola Estadual Maestro Villa Lobos
 Colégio Santo Agostinho
 Colégio Pio XII
 Colégio Marconi
 Praça Carlos Chagas
 Clube Atlético Mineiro
 Colégio Bernoulli
 Faculdade Novos Horizontes
 Instituto Cultural Cecília Meireles
Shopping Diamond Mall
Parque Rosinha Cadar

Hospitais 
 Mater dei
 Hospital Felício Rocho
 Hospital São José

Bairros de Belo Horizonte